El apellido español Zoido puede hacer referencia a las siguientes personas:

Ángel Hernández Zoido, editor cinematográfico español;
Antonio Zoido, economista español;
Florencio Zoido Naranjo, Catedrático de Geografía por la Universidad de Sevilla; o
Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla entre 2011 y 2015, y Ministro del Interior entre 2016 y 2018